Vicen je příjmení více osobností:

Známí nositelé jména 
 Jozef Vicen (1921–2008) – slovenský  protikomunistický odbojář, spoluzakladatel hnutí Biela légia
 Vlastimil Vicen (* 1962) – slovenský podnikatel a bývalý politik

 ženy
 Milena Vicenová (* 1955) – česká veterinární lékařka, úřednice a politička
 Pavla Rousová-Vicenová (1884–1939) – česká pedagožka, malířka a grafička

Podobné příjmení 
 Vicena

Příjmení